Apassionata (Eigenschreibweise APASSIONATA) war eine europaweit veranstaltete Familienunterhaltungsshow mit Pferden, die jährlich von bis zu etwa 500.000 Zuschauern gesehen wurde. Aufgrund eines Markenstreits, der im Sommer 2019 beigelegt wurde, gibt es seit diesem Zeitpunkt keine Pferde-Show mehr unter dem Titel Apassionata.

Die Show wurde jedes Jahr als eigenständiges Werk neu konzipiert und verband die künstlerische Vorführung verschiedener Pferderassen und Reitweisen mit Musik, Lichtdesign, Videoanimationen, Bühnenbildern und Live-Darbietungen von Tänzern.

Unternehmen 

Peter Massine und Robert Wagner gründeten 2002 die Equimondo GmbH & Co. KG, um die Apassionata-Show zu produzieren und zu veranstalten. Seitdem wurde die Show von folgenden Unternehmen veranstaltet: der Equiarte GmbH & Co. KG, der APASSIONATA GmbH, der HLT Holding GmbH, der St. George Edition Ltd., der Apassionata World GmbH (2016–18) und der SenseUp Entertainment GmbH (2017–18). Die letzte Apassionata-Saison 2018–19 wurde von der Apassionata GmbH produziert und von Live Nation Entertainment veranstaltet.

2008 zog sich Robert Wagner aus dem Unternehmen zurück, wobei er seitdem mit Peter Massine eine gerichtlichen Auseinandersetzung um den Verkaufspreis führt. 2016 übernahm die chinesische Firma Hongkun International Holdings Limited 51 % der Anteile an der Apassionata World GmbH. 2017 übernahm sie 98,76 % und 2019 schließlich 100 % der Anteile der Apassionata World GmbH. Der Mitgründer und langjährige Geschäftsführer Peter Massine verlor nach einem erbittert geführten Rechtsstreit mit seinen alten Partnern und Gesellschaftern zwischen 2016 und 2019 sein Apassionata-Unternehmen, die Apassionata Stück- und Markenrechte sowie auch die Kontrolle über das Apassionata-Park-Projekt in München.

Als Konsequenz dieses Gesellschafterstreits gab es in der Saison 2017/2018 zwei Apassionata Tour-Shows: Die SenseUp Entertainment GmbH tourte mit einer Show unter dem Titel „Apassionata – Der Traum“, die vom bisherigen Apassionata-Autor und -Regisseur Holger Ehlers geschaffen wurde, während die Apassionata World GmbH eine Tournee unter dem Titel „Apassionata – Gefährten des Lichts“ mit Klaus Hillebrecht als künstlerischem Leiter veranstaltete. Im Frühjahr 2018 führte die Apassionata World GmbH eine Umbenennung ihrer Show in Cavalluna durch und trat die Nachfolge der 2019 eingestellten Apassionata-Shows an.

Peter Massine produzierte seine letzte Apassionata-Show mit seiner im August 2018 neu gegründeten Firma Apassionata GmbH – umfirmiert innerhalb eines halben Jahres in Apassionata Produktions GmbH und später in Wickberg GmbH – in der Saison 2018/19 unter dem Titel Der magische Traum. Die Apassionata GmbH ging dabei eine strategische Allianz mit dem weltweit größten Konzert- und Event-Veranstalter Live Nation Entertainment ein, der ab Dezember 2018 und für die nächsten elf Jahre alle Apassionata-Tourneen veranstalten sollte. Diese Zusammenarbeit wurde bereits sechs Monate später von Peter Massine aufgekündigt, da er den seit November 2016 geführten Rechtsstreit um die Marke APASSIONATA im März 2019 beendete und alle Namens- und Lizenz-Rechte an der Marke Apassionata der Apassionata World GmbH verkaufte, die jedoch ihre Pferde-Show exklusiv unter dem Namen Cavalluna vermarktet. Daraufhin wurden alle für den Herbst 2019 angekündigten Apassionata-Shows unter dem Titel Der Zaubermantel abgesagt, so dass es seit April 2019 keine "Apassionata"-Pferdeshow mehr gibt.

Die Apassionata-Shows 

Apassionata war eine europaweit veranstaltete Familienunterhaltungsshow mit Pferden im Live-Entertainment-Bereich. Die Show zeigte jedes Jahr ein neues Programm, das z. T. schwierige Dressurlektionen, komplizierte Stunts sowie komödiantische Einlagen mit aufwendigen Bühnenkonstruktionen, Lichteffekten, Videokunst und Tanzeinlagen vereinte. Seit 2008 wurden die verschiedenen Szenen durch eine Geschichte verbunden, welche die Zuschauer wie ein roter Faden durch die Show geleitete. Ein besonderes Merkmal von Apassionata war die Vielfalt der Pferderassen (u. a. Lusitanos, Friesen, Noriker, Shagya-Araber, Shetlandponys, Altér Real, Andalusier, Islandpferde, Lipizzaner, Shire Horses und Esel).

Für die künstlerische Leitung der Shows wurden diverse Künstler mit Erfahrungen aus Film, Fernsehen oder dem Groß-Eventbereich engagiert. Die Musik wurde jedes Jahr neu und eigens für Apassionata komponiert. Bis 2011 verlieh die aus Island stammenden Sopranistin Arndis Halla den Gesangsstücken die Stimme. Autor und Regisseur für die Apassionata-Show „Sehnsucht“ im Jahr 2008 war der Lichtkünstler Gert Hof. Von 2009 bis 2019 zeichnete Holger Ehlers für alle Inszenierungen der Apassionata-Shows verantwortlich – mit Ausnahme der Parallel-Show „Die Gefährten des Lichts“ der Saison 2017/18, für die der Komponist Klaus Hillebrecht die kreative Leitung innehatte. Holger Ehlers inszenierte für die Tour 2018/19 eine überarbeitete Neuauflage seiner Show „Der Traum“ unter dem Titel „Der magische Traum“.

Seit 2003 ging Apassionata jährlich in Deutschland und dem europäischen Ausland auf Tournee. Bis zum Jahr 2004 tourte die Show zunächst durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ab Januar 2005 gastierte Apassionata mit einer zweiten Produktion in weiteren Ländern Europas. Im Jahr 2009 wurden die beiden Produktionen zusammengelegt und waren seither in einer großen Tour durch 30 Städte in ganz Europa zu sehen. Apassionata fand in großen Arenen statt, deren Kapazität zwischen 2.500 und 10.000 Plätzen pro Show variierte. Nach fünfzehn Jahren verzeichnete Apassionata mehr als 7 Millionen Zuschauer und gehörte damit zu den erfolgreichsten Familien-Entertainment-Shows Europas.

Im Frühjahr 2012 wurde der Versuch unternommen, die Show in den USA zu etablieren. Die Tournee wurde für 18 Monate unter dem Namen „Apassionata – The Beginning“ konzipiert und musste nach drei Monaten wegen Zahlungsunfähigkeit eingestellt werden.

Das Vorhaben von Peter Massine, mit einem „Apassionata-Showpalast“ auch einen festen Standort für seine Show in München zu errichten, führte zu einem erbittert geführten Rechtsstreit zwischen den alten Partnern und Gesellschaftern mit dem Ergebnis, dass der geplante Pferdepark in München-Fröttmaning 2016 von seiner ehemaligen Firma Apassionata World GmbH und deren chinesischen Eigentümer Hongkun übernommen wurde und von diesen betrieben wird.

2010 bekam Apassionata den PRG Live Entertainment Award in der Kategorie „Show des Jahres“ für die Holger-Ehlers-Show Zauber der Freiheit.

Die Show-DVDs mit den Holger-Ehlers-Stücken Im Licht der Sterne, Zauber der Freiheit, Die goldene Spur, Freunde für immer, Zeit für Träume, Im Bann des Spiegels und Cinema Of Dreams sowie die Shows Vier Jahreszeiten, Best of 2003–2005 und die Gert-Hof-Show Sehnsucht (in der Uminszenierung durch Markus Gerlach) erhielten bislang eine Goldauszeichnung (Musikvideo-Award) in Deutschland. Für The very best of und Zauber der Freiheit wurde Platin vergeben.

Kritik 
Die Tierschutzorganisation PETA kritisierte die Show für die Belastung der Pferde durch den Transport und die ihrer Ansicht nach bestehende Stressbelastung während der Shows.

Weblinks 

 Offizielle Website der Apassionata World GmbH

Einzelnachweise 

Show
Dressurreiten
Pferd in der Kultur
Freizeitpark in Europa
Fröttmaning
Freizeitpark in Bayern
Pferdeveranstaltung